

Patronymes 

 Bogusław Cygan (1964-2018), joueur polonais de football ;
 John Cygan (1954-2017), acteur américain ;
 Olga Cygan (1980- ), est une escrimeuse polonaise.
 Pascal Cygan (1974-), joueur français de football ;
 Thierry Cygan (1975-), joueur français de football.

Toponymes 
 Cygan, village polonais de la voïvodie de Łódź.